La Ca' ima više značenja:
 La Ca', Brescia
 La Ca', Modena
 La Ca', Pavia
 La Ca', Piacenza
 La Ca', Reggio Emilia
 La Ca', Verona